Наталья Борисовна Нордман (14 декабря 1863 — 30 июня 1914, известная также под псевдонимом Северова и двойной фамилией Нордман-Северова) — писательница, пропагандистка дореволюционного вегетарианского движения, жена художника Ильи Репина.

Биография 
Нордман родилась в Хельсинки в 1863 году. Её отцом был уроженец Великого княжества Финляндского, адмирал русского флота Бернхард (Борис) Нордман, а мать — русская дворянка Мария Арбузова, дочь генерала А. Ф. Арбузова.

Нордман была суфражисткой и пропагандисткой вегетарианства. Она познакомились благодаря княгине Тенишевой с художником Ильей Репиным. В 1900 году они вместе отправились на выставку в Париж. Репин был пленён ею, и они переехали жить в усадьбу Пенаты, в Куоккале, которые в то время была частью Финляндии. Пара приглашала известных людей искусства каждую среду, и, так как в их новый дом легко было попасть прямым поездом из столицы, Санкт-Петербурга, встречи пользовались популярностью.

Встречи по средам позволили Репину собрать «альбом» для Нордман. Он создавал портреты знаменитых посетителей, и на каждой картине было имя, профессия, а иногда и автограф. Гостеприимство Нордман было известным, а среди гостей были писатели Максим Горький и Александр Куприн, художники Василий Поленов, Исаак Бродский, Филипп Малявин и Николай Фешин, поэт Владимир Маяковский, философ Василий Розанов и ученый Владимир Бехтерев, журналист Корней Чуковский. Нордман была хранительницей этого альбома, который был подготовлен для показа на . В 1911 году они вместе с Репиным отправились на Всемирную выставку в Турин, где портреты Репина были выставлены в отдельном зале. Репин говорил о Нордман как о «любви всей своей жизни». Взаимоотношения Натальи Нордман и Ильи Репина легли в основу пьесы Зиновия Сагалова "Сёстры Джоконды".

Смерть и наследие 
Нордман умерла в Орселине (Швейцария) в 1914 году от чахотки, Репин приехал на похороны.

Нордман завещала дом Императорской академии художеств.

«Альбом Нордман» портретов Репина был представлен на выставке в 2009 году.

Сочинения 
 «Интимныя страницы», 1910 г.

Примечания 

Активисты вегетарианского движения
Умершие от туберкулёза